Eufalconimorphae — клада кілегрудих птахів. Таксон включає горобцеподібних, папугоподібних і соколоподібних птахів.

Філогенія 
Філогенетична кладограма, що зображає еволюційні зв'язки всередині клади за Kuhl et al. (2020) і Braun & Kimball (2021)

Примітки

Посилання 
 Tetrapod Zoology , after Suh et al. (2011).

Кілегруді